Dmitrij Jurjevics Petrov (1982) világbajnoki bronzérmes orosz rövidtávfutó
 Dmitrij Vasziljevics Petrov (1985) Európa-bajnoki bronzérmes orosz tőrvívó